Moya kan syfta på:
Moya (släkte), ett släkte av benvedsväxter.

Geografi

Komorerna 

 Moya (ort), Anjouan,

Spanien 

 Moya, Cuenca, kommun i Kastilien-La Mancha, 
 Moya, Kanarieöarna, kommun, 

Robotskapade Komorernaförgreningar